Мельхіор — група сплавів на основі міді
 Мельхіор — легендарне ім'я одного з волхвів, що прийшли поклонитися новонародженому Ісусу Христу

Прізвище 

 Ернст Мельхіор (; 1920—1978) — австрійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Жорж Мельхіор (; 1899—1944) — французький актор німого кіно.
 Лауріц Мельхіор (; 1890—1973) — оперний співак (тенор).

Ім'я 

 Мельхіор Нгезе Ндадайє — політичний діяч Бурунді
 Мельхіор де Гондекутер — нідерландський художник-анімаліст.
 Мельхіоре Кафа — мальтійський скульптор епохи бароко